DISD puede referirse:
Distrito Escolar Independiente de Dallas (Dallas Inependent School District).
Distrito Escolar Independiente de Donna (Donna Independent School District).
German International School Dubai (Deutsche Internationale Schule Dubai).